Hotel Krüeger es una atracción de tipo pasaje del terror situada en el Parque de Atracciones Tibidabo. Fue inaugurado en 1996, y desde entonces ha sido considerado uno de los mejores pasajes del terror de Europa. La atracción está dirigida por la empresa Monster&Monster, cuenta con un total de 16 actores (número variable en función de la temporada) y tiene una duración aproximada de 10 minutos.

Historia 
Entre 1990 y 1996 existió una atracción llamada Pasaje del Terror situada en el mismo lugar que hoy ocupa Hotel Krüeger. 

Este espectáculo era de características similares al actual, pero en 1996 se renovaron los decorados, los personajes y la historia, y se añadieron nuevos efectos especiales. Con esta reforma, la atracción se rebautizó como Hotel Krüeger y pasó a ser dirigida por la empresa Monster&Monster.

Desde 1996 Hotel Krüeger ha mantenido el mismo espectáculo, pero se han incorporado nuevos personajes (como Drácula, novedad de la temporada 2014-15) y se han hecho pequeños cambios en el decorado y en los efectos especiales para sorprender a los visitantes. Además, continuamente se hacen pequeños cambios en la escenografía para ofrecer una experiencia distinta a los visitantes que ya han estado anteriormente.

Espectáculo 

"Según cuenta la historia, a finales de los años 80 el corriente y humilde Hotel Krüeger fue alquilado para grabar en sus instalaciones algunas de las más terroríficas escenas de la literatura y cine de terror. Por alguna extraña maldición, esas escenas se quedaron grabadas para siempre en los pasillos de aquel hotel y todavía hoy, atormentan a todo aquel que decide adentrarse en los oscuros pasillos del edificio."Se accede al espectáculo en grupos de entre 8 y 15 personas, aproximadamente. Una vez el grupo acceda al hotel a través de la puerta giratoria, el portero explicará las normas: "El espectáculo se desarrolla en un espacio muy poco iluminado. No encender mecheros ni cerillas. Ni fotografías, ni vídeos ni cualquier tipo de aparato electrónico. Y por supuesto, por favor, nunca fumar. Vayan siempre todos juntos, sin separarse, sin correr, sin pararse y nunca retrocedan por favor. No toquen a nada ni a nadie y les aseguro que nada ni nadie les tocará a ustedes... probablemente. Bienvenidos al Hotel Krüeger, si me acompañan les llevo a recepción."

A continuación uno de los miembros del grupo será elegido como guía, y deberá ir primero durante el recorrido. Entonces, el portero indicará la forma de llegar hasta la recepción del hotel. En la recepción se les dará a los visitantes un objetivo: llegar hasta la habitación 666. A partir de aquí, los visitantes serán abandonados a su suerte y deberán recorrer varios pasillos y salas del hotel donde se encontrarán con una variedad de huéspedes que habitan en él, todos ellos famosos personajes de la literatura y el cinema de terror. Cuando el grupo de visitantes llegue aproximadamente a la mitad del recorrido, accederán a una biblioteca donde los visitantes tendrán dos opciones: seguir el recorrido hasta el final o abandonar el espectáculo.

Durante la época de Halloween, la atracción cambia parte de su decorado, actores y escenas acorde a la festividad.

Cada vez que un visitante entre a Hotel Krüeger, el portero le escribirá un número 6 en la pulsera (la pulsera es el tipo de entrada utilizado en Tibidabo). Cada visitante puede visitar la atracción un máximo de 3 veces en un mismo día, teniendo así en su pulsera escrito el número 666, acorde con la temática del espectáculo.

Se permite la entrada a personas de todas las edades, pero se desaconseja a menores de 12 años y a aquellos que sufran de pánico, ansiedad, claustrofobia, epilepsia o enfermedades cardiovasculares.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Atracciones turísticas de Barcelona